Agarak – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
 Agarak – comune dell'Armenia della provincia di Syunik (presso Kapan)
 Agarak – comune dell'Armenia della provincia di Syunik (presso Meghri)
 Agarak – comune dell'Armenia della provincia di Lori
 Talishi Agarak – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn